Bligny (Aube)
Bligny (Marne)
ook:
Bligny-lès-Beaune,  Côte-d'Or
Bligny-le-Sec,  Côte-d'Or
Bligny-sur-Ouche,  Côte-d'Or